Алекса́ндр Алексе́евич Соловьёв:
 Соловьёв, Александр Алексеевич (1908 — ?) — советский агроном в Харьковской области, Герой Социалистического Труда.
 Соловьёв, Александр Алексеевич (1914—1998) — директор Уральского электромеханического завода, Герой Социалистического Труда.